Santos Dumont — inventor brasileiro

Geografia 
Santos Dumont (Minas Gerais)
Santos Dumont (Aracaju)
Santos Dumont (Itumbiara)
Santos Dumont (Maceió)
Santos Dumont (Vila Velha)

Outros
Aeroporto do Rio de Janeiro-Santos Dumont — aeroporto da cidade do Rio de Janeiro
Avenida Santos Dumont (São Paulo) — avenida paulistana
Edifício Santos Dumont — no centro da cidade do Rio de Janeiro
Medalha do Mérito Santos-Dumont — condecoração por serviços prestados à Força Aérea Brasileira
 Rodovia Santos Dumont ou BR-116 — rodovia federal
Rodovia Santos Dumont SP-75 — rodovia do estado de São Paulo
Santos-Dumont 14-bis — avião híbrido construído por Santos Dumont
Sport Club Santos Dumont — extinto clube brasileiro de futebol, na Bahia
Santos Dumont — Minissérie da HBO.

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos